Сергокали́нский район () (до 1937 г. Коркмаскалинский район) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Сергокала.

География 
Район расположен в восточной части Дагестана. Территория района простирается с севера на юг — на 32 км, с востока на запад — на 23 км. Его площадь — 528,4 км², что составляет 1,8 % от территории всей республики.

Граничит на севере с Карабудахкентским, на востоке — с Каякентским, на юго-востоке — с Кайтагским, на юге — с Дахадаевским, на юго-западе — с Акушинским, на западе — с Левашинским районами Дагестана.

Рельеф местности имеет сложную структуру. Равнина расположена на востоке района, горы — на юго-западе и занимают бо́льшую часть территории. Высота над уровнем моря . Климат мягко континентальный, суровых зим почти не бывает.

История 
Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 г. в результате реорганизации бывших Даргинского, Кайтаго-Табасаранского и Махачкалинского округов образован Коркмаскалинский кантон с центром в селе Коркмаскала (не путать с нынешным селом Коркмаскала в Кумторкалинском районе). Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 г. кантон преобразован в район.

1 сентября 1934 года Президиум ВЦИК постановил «Перечислить Мекегинский сельсовет из Коркмас-Калинского района, в состав Левашинского района».

Постановлением ВЦИК от 10.09.1937 г. переименованы Коркмаскалинский район в Сергокалинский, районный центр село Коркмаскала в Сергокала.

10 августа 1960 года к Сергокалинскому району была присоединена часть территории упразднённого Карабудахкентского района.

Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 г. образован Сергокалинский сельский район, с включением в его состав территории упразднённого Каякентского района. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. район восстановлен в прежних границах.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 27,77 тыс. чел.
 2035 — 27,93 тыс. чел.

 Национальный состав
На 1 января 2007 года в районе проживает 29 173 человек, в том числе: мужчин — 14 178 чел., женщин — 14 995 чел. Национальный состав: в районе проживают представители 30 национальностей, из них даргинцев — более 98 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года :

Территориальное устройство 
Сергокалинский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 15 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 35 сельских населённых пунктов:

 
Село Краснопартизанск является отдалённым анклавом Сергокалинского района на территории Каякентского района.

 Упразднённые населённые пункты
 Герга

Экономика 
В структуре экономики Сергокалинского района на долю сельского хозяйства приходится 70 % производства, промышленного производства — 5 %.

Основным видом деятельности населения района является производство сельскохозяйственной продукции. В районе развито плодоводство, виноградарство и животноводство. В личных подсобных хозяйствах населения производят картофель, овощи, кукурузу, выращивают крупный рогатый скот и птицу.

Примечания

Ссылки 

 Муниципалитеты Дагестана МО «Сергокалинский район»
 Официальный сайт администрации района
 Образовательные учреждения района

Комментарии 
Комментарии

Даргинцы
Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе